Storms peut désigner : 
 André Storms, connu sous son nom de plume André Castelot (1911-2004), un écrivain, journaliste, biographe et scénariste français d'origine belge ; 
 Émile Pierre Joseph Storms (1846-1918), un général belge ; 
 Kirsten Storms (1984-), une actrice américaine ; 
 Marie Storms (1885-?), une joueuse de tennis belge des années 1920 ;
 Réginald Storms (1880-1948), un tireur sportif belge, mari de Marie Storms.

Voir aussi 
 National Severe Storms Laboratory, un laboratoire de recherche sur les orages violents.